Trebitz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Trebitz, Bad Schmiedeberg – ort, Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt, 
 Trebitz, Petersberg – ort, Petersberg, Sachsen-Anhalt,